Een synoniem voor metropool:
 Metropolis (Griekse oudheid), de "moederstad" van een door kolonisatie gestichte stad
 Metropool (religieus), de stad waar een metropoliet zijn zetel heeft
 Metropool (stad), een bijzonder grote invloedrijke stad

Geografie:
Metropolis (Anatolië), een antieke Griekse stad in Turkije
Metropolis (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Metropolis (provincie), een provincie in het Colombiaanse departement Santander

Muziek:
Metropolis (Britse band), een Britse band
Metropolis (Slowaakse band), een Slowaakse band
Metropolis Festival, een muziekfestival in Rotterdam
Metropolis poetry, een studioalbum van Picture Palace Music Metropolis Part 1 Dream Theater

Televisie:
Metropolis (Arte), een televisieprogramma van Arte
Metropolis (HUMAN), een televisieprogramma van HUMAN, voorheen VPRO

Film:
Metropolis (fictieve stad), de stad waar het fictionele karakter Superman actief is
Metropolis (film), een Duitse film van Fritz Lang uit 1927
Metropolis (2001), een anime uit 2001 gebaseerd op de gelijknamige manga van Osamu Tezuka

Vervoer:
Alstom Metropolis, een metrotreinstel
Citroën Metropolis, een conceptauto van Citroën
Metropolis (airline), een luchtvaartmaatschappij
Metropolis (schip, 2009), (ENI 06105155)

Overige:
Edificio Metrópolis, een kantoorgebouw in Madrid
Kinepolis Antwerpen, voorheen Metropolis, een bioscoopcomplex in Antwerpen
Metropolis M, een Nederlands tijdschrift over hedendaagse kunst
Metropolis (manga), een manga van Osamu Tezuka